

Persone 
Antica Roma
 Marco Tullio Cicerone (106-43 a.C.) – statista, filosofo e oratore romano
 Marco Tullio Cicerone (65-27 a.C.) – politico romano, figlio dello statista
 Marco Tullio Cicerone il Vecchio (...-68/64 a.C.) – padre dello statista
 Quinto Tullio Cicerone (102-43 a.C.) – politico romano, fratello dello statista

Età contemporanea
 Eude Cicerone (1911-1985) – politico italiano
 Francesco Cicerone (1940) – politico italiano
 Vincenzo Cicerone (1919-1989) – politico italiano

Altro 
 Cicerone – nome proprio maschile
 Cicerone – guida turistica
 Cicerone – casa editrice inglese

Pagine correlate 
 Cicero